FC Venus steht für
 FC Venus – Fußball ist Frauensache (FC Venus), ein finnischer Film aus dem Jahr 2005
 FC Venus – Angriff ist die beste Verteidigung, die deutsche Neuverfilmung aus dem Jahr 2006